Okręty US Navy o nazwie USS "Shasta", pochodzącej od wulkanu Mount Shasta znajdującego się w północnej Kalifornii:
Pierwszy "Shasta" (AE-6) był okrętem amunicyjnym i był w służbie w latach 1942-1969.
Drugi "Shasta" (AE-33) był okrętem amunicyjnym i był w służbie w latach 1972-1997.
Shasta